Cocked Hat steht für
 Cocked Hat Island, Nunavut
 Cocked Hat (Delaware), Ort in den USA
 The Cocked Hat, Berg in Antarktika